Aleksandrovskij Sad – una stazione della metropolitana di Mosca
 palazzo Aleksandrovskij – un palazzo della reggia di Carskoe Selo

Pagine correlate 
 Aleksandrovskij rajon
 Aleksandrovsk